Dendromyrmex är ett släkte av myror. Dendromyrmex ingår i familjen myror. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Myror
Dendromyrmex